Jayasuriya ist der Familienname folgender Personen:

 Karu Jayasuriya (* 1940), Politiker aus Sri Lanka
 Kasun Jayasuriya (* 1980), sri-lankischer Fußballspieler
 Sanath Jayasuriya (* 1969), Cricketspieler aus Sri Lanka